Змагання в одиночному розряді тенісного турніру State Farm Women's Tennis Classic 2000 проходили в рамках Туру WTA 2000.

Мартіна Хінгіс і Ліндсі Девенпорт поділили титул, оскільки фінал не відбувся через дощ.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Марі П'єрс (півфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (2-ге коло)

 Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Анна Курникова (півфінал)
 Сандрін Тестю (чвертьфінал)
 Барбара Шетт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

State Farm Women's Tennis Classic
Тур WTA 2000